Abdulmajidia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Abdulmajidia ingår i familjen Lecythidaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Abdulmajidia